Eternity (eternità in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Eternity  – film del 1990 diretto da Steven Paul
Eternity (Tee rak) – film del 2010 diretto da Sivaroj Kongsakul

Fumetto 
Eternità (Eternity) –  personaggio Marvel Comics

Letteratura 
Sfida all'eternità (Eternity) – romanzo di Greg Bear del 1988
 Eternity (Infinite Day) – romanzo di Rebecca Maizel

Musica 
Eternity – gruppo musicale black metal tedesco
Eternity – album di Alice Coltrane del 1975
Eternity – album dei Datura del 1993
Eternity – album dei Kamelot del 1995
Eternity – album degli Anathema del 1996
Eternity – album degli Every Little Thing del 2000
Eternity – singolo di Robbie Williams del 2001, dall'album Sing When You're Winning
Eternity – album dei Freedom Call del 2002
Eternity – singolo di The Rippingtons del 2006 
Eternity – compilation di Heavygrinder del 2008
Eternity – album dei Michael Learns to Rock del 2008
Eternity – album degli Askival del 2009
Eternity – singolo degli Anemone is Here del 2011

Altro
Eternity  – profumo della Calvin Klein